Эрне́ст Лавре́нтьевич Ле́встрем (; 19 мая 1865, Выборг — 5 января 1937, Хельсинки) — генерал-майор российской императорской и генерал от инфантерии финской армии.

Был  главнокомандующим Восточной группы войск и комендантом города Выборга во время массового убийства русских во время   Выборгской резни.

Уроженец Великого Княжества Финляндского. Сын полковника.

Биография

В российской императорской армии 
 30 августа 1883 — Вступил в военную службу.
 1885 — Окончил Финляндский кадетский корпус.
 7 августа 1885 — Выпущен подпоручиком в Лейб-гвардии Семёновский полк.
 1892 — Окончил Офицерскую стрелковую школу, приняв роту в Лейб-гвардии Семёновском полку.
 6 декабря 1897 — Штабс-капитан.
 6 мая 1900 — Капитан.
 6 декабря 1906 — Полковник, переведён в роту Его Императорского Величества и назначен командиром 1-го батальона.
 Служил в лейб-гвардии 2-м Стрелковом Царскосельском полку.
 1912 — Командир 91-го пехотного Двинского полка.
 1914 — Выступил на фронт с полком.
 17 августа 1914 — Отличился в сражении на реке Ходель.
 30 сентября 1914 — Командир Лейб-гвардии 1-го Стрелкового полка.
 21 октября 1914 — Отличился в бою под Опатовым, штыковым ударом пробившись из окружения сквозь порядки значительно сильнейшего противника, не оставив на поле боя трофеев.
 18 декабря 1914 — Генерал-майор за боевые отличия.
 7 февраля 1917 — Командир бригады 3-й гвардейской пехотной дивизии.
 5 сентября 1917 — Начальник Гвардейской Стрелковой дивизии.

В Финляндии 
 1917 — Эмигрировал в Финляндию.
 1918 — Вступил в финскую армию, принял участие в боях с красными. Служил инспектором пехоты. Командовал Восточной группой войск.
 Апрель 1918 — взял город и крепость Выборг, за что был произведён в генерал-лейтенанты.
 Декабрь 1926 — Член полкового Объединения Лейб-гвардии Семёновского полка.
 1927 — Генерал от инфантерии.
 1928 — Вышел в отставку по возрасту.
 1931 — Председатель Суда чести Объединения Лейб-гвардии 1-го Стрелкового полка.

Скончался 5-го января 1937 года в . Похоронен там же.

Отличия 
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1905)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1906)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1909)
 Георгиевское оружие (ВП 09.03.1915) за бой 17.08.1914 на р. Ходель
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 03.01.1915) за бой 21.10.1914 под Опатовым
 Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (1915)
 Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (1915)
 Орден Святого Владимира 2-й степени с мечами (ВП 06.02.1916)

Ссылки 
 
 Георгиевская страница
 Биографии командиров и офицеров 91-го пехотного Двинского полка
 Портрет
 Полковой священник иеромонах Амвросий и командир полка генерал Левстрем, 1914 (фото)

Примечания 

Выпускники  Финляндского кадетского корпуса
Генералы Финляндии
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Русские эмигранты первой волны в Финляндии